Наталья Новикова:
 Новикова, Наталья Игоревна (Тэм Гринхилл) (род. 1975) — российская певица, композитор и поэтесса.
 Новикова, Наталья Михайловна (род. 1953) — российский математик, профессор.